Российская хоккейная лига — существовавшая в 2011—2015 годах третья по силе лига в системе российского хоккея (после Континентальной хоккейной лиги и Высшей хоккейной лиги). Перед началом сезона 2015/2016 права на проведение РХЛ перешли от ФХР к ВХЛ и лига была переименована в Первенство Высшей хоккейной лиги.

История

Сезон 2011/2012 

Чемпионат стартовал в Западной конференции двумя матчами 10 и 11 сентября, и в Восточной 7 и 8 октября. В Западной конференции чемпионат открывали команды «ХК Челны» и «ХК Липецк», в обоих матчах победу со счётом 2:4 одержал «ХК Липецк». В Восточной конференции встречались «Кедр» и «Буревестник», в обоих матчах победа осталась за «Кедром» (5:2 и 6:2).

23 февраля в Западной конференции стартовал плей-офф. В итоге, победу в финале одержал победитель регулярного этапа на Западе — воронежский «Буран», выигравший у тверского «ТХК» с общим счётом в серии 3:1. В матче за третье место победу одержал смоленский «Славутич», одолевший «Кристалл» из Электростали со счётом 7:1. На востоке по итогам регулярного этапа победителем стал барнаульский «Алтай», второе место занял «Шахтёр» из Прокопьевска, третье — «Кедр» из Новоуральска.

Сезон 2012/2013 

В межсезонье РХЛ потерпела большие потери: из лиги ушло сразу 7 клубов. Первыми, 27 апреля, лигу покинули «Зауралье-2», «Спутник-2»: на их основе партнёрские клубы создали молодёжные команды, которые ныне выступают в первенстве МХЛ. Вместе с ними в МХЛ ушёл также «Белгород». Затем, 30 мая, из лиги ушли «Буран» и «ТХК», которые подали заявки на вступление в ВХЛ ещё в марте. И наконец, 27 июля, в МХЛ ушли «Челны» и «Нефтяник-2», который теперь называется «Спутник».

14 августа в лигу вступили два новичка: «Буревестник-1976» из Томска и «Ямальские Стерхи» из Ноябрьска. Кроме того, сразу три клуба сменили своё название: новосибирские «Крылья Советов» сменили своё название на «Новосибирск», тюменский «Газовик» на «Рубин-2», а северский «Янтарь» сменил название на «Нефтяник-Смена».

Однако, 2 октября 2012 года «Буревестник-1976», так и не получив должного финансирования, снялся с чемпионата РХЛ.

Сезон 2013/2014

Сезон 2014/2015

Таблица призёров 

В сезоне 2013/2014 и 2014/2015 игры за 3-е место не проводились.

Статистика выступлений 

  ''* В сезоне 2011/2012 в Восточной конференции плей-офф не разыгрывали. Вместо этого шла борьба за первые три места в группе.
  ** В сезоне 2011/2012 клуб назывался «Крылья Советов». В августе 2012 года клуб был переименован в «ХК Новосибирск».
  *** Команда Буревестник снялась с розыгрыша после 10 матчей.
  **** В сезоне 2011/2012 клуб назывался «Зауралье-2». В 2012 году клуб был переименован в «Юниор».

Примечания

Ссылки 
 Российский хоккей на сайте Сергея Самсонкина
 Первенство ВХЛ на сайте «Архив голов»
 Межрегиональный координационный совет Урал — Западная Сибирь
 ФХР МКС Сибирь-Дальний Восток
 МКС Северо-Запад

 
Расформированные хоккейные лиги России
Россия3